Kyrklandet är en ö i Åland (Finland). Den ligger i kommunen Föglö i den sydöstra delen av landskapet,  kilometer öster om huvudstaden Mariehamn. Föglö kyrka ligger på Kyrklandet. Det finns vägförbindelse från Kyrklandet till norr på ön Degerö ja till väster på ön Hummersölandet.

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet